East Franklin ist der Name mehrerer

Orte in den Vereinigten Staaten:
 East Franklin (Maine), im Hancock County
 East Franklin (North Carolina), im Macon County
 East Franklin (Pennsylvania), im Schuylkill County
 East Franklin (Vermont), im Franklin County